Wan Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Wan He, vattendrag, Anhui, 
 Huan Jiang, vattendrag, Gansu, 

Robotskapade Kinaförgreningar